Hodel ist der Familienname folgender Personen:

 Andrina Hodel (* 2000), Schweizer Stabhochspringerin
 Donald P. Hodel (* 1935), US-amerikanischer Politiker (Republikaner), Innenminister der Vereinigten Staaten (1985–1989)
 
 Hans-Rudolf Hodel (* 1953), Schweizer Diplomat
 Helmut Hodel (1925–2016), deutscher Fußballfunktionär
 Irene Brügger-Hodel (* 1979), Schweizer Musikerin und Schauspielerin
 Johanna Hodel (1910–1993), Schweizer Sozialarbeiterin und Kantonsrätin
 Marc Hodel (* 1970), Schweizer Fußballspieler
 Paul-Bernard Hodel (* 1965), römisch-katholischer Theologe und Hochschullehrer
 Robert Hodel (* 1959), Schweizer Slavist
 Roland Schindler-Hodel (1953–2017), deutscher Kanute
 Ronny Hodel (* 1982), Schweizer Fußballspieler
 Werner Hodel (* 1951), deutscher Spieleautor
 Xenia Hodel (* 1998), Schweizer Handballspielerin